Víctor Hugo Carrillo Casanova (30 de outubro de 1975) é um árbitro de futebol peruano. É um árbitro FIFA desde 2004. Víctor se interessou por arbitragem, quando ele tinha 18 anos de idade. Ele foi influenciado por seu pai, que também era um juiz. Carrillo recebeu as insígnias da FIFA em 2005.

2011 
Em 2011, ele foi selecionado para a Copa do Mundo Sub-17, no México.

2014 
Ele está na lista dos 52 árbitros para a Copa do Mundo de 2014.

Ligações externas 
 

Árbitros de futebol do Peru
Árbitros da Copa América de 2016
Árbitros da Copa América de 2019